Sezon 1952 był 15. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 20 zespołów. Sezon rozpoczął się 20 stycznia, a zakończył 10 lipca 1952. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Refik Resmja.

1. runda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa mistrzowska

Linki zewnętrzne 
 

1952 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii